La palabra Assai puede referirse a:

 Euterpe oleracea, una especie de palmera del norte de Suramérica.
 En terminología musical, palabra que significa "mucho" o "muy".